Borrego o borrega puede referirse a:

Animal
 Borrego o borrega, carnero u oveja joven, de uno o dos años de edad;
 Ovis canadensis, borrego cimarrón o Muflón de las montañas.

Fútbol americano
 Borregos Salvajes;
 Borregos CCM;
 Borregos CEM;
 Borregos Salvajes, Campus Monterrey;
 Borregos Toluca.

Lugares
 Borrego Springs. Lugar designado por el censo de Estados Unidos.